Artikel (winkel), een product uit een winkel
 Artikel (recht), een onderdeel van regelgeving of een wetboek, bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek
 Artikel (redactioneel), een redactioneel stuk met een specifiek onderwerp in bijvoorbeeld een tijdschrift
 Wetenschappelijke literatuur, een wetenschappelijke publicatie
 Lidwoord, ook wel artikel genoemd